Ideogram, een begripteken
 Ideogram (sculptuur), een sculptuur van James Rosati (1972–2001), origineel World Trade Center

Zie ook 
 Idiogram